High Fidelity bezeichnet unter anderem:

 High Fidelity, ein Qualitätsstandard für Audio-Wiedergabegeräte, festgelegt in der DIN 45500
 High Fidelity (Roman), Roman von Nick Hornby (1995)
 High Fidelity (Film), Verfilmung des Romans von Hornby durch Stephen Frears (2000)
 High Fidelity (Musical), Broadway-Musical nach dem Roman von Hornby (2006)
 High Fidelity (Band), vogtländische Funk-’n’-Roll-Band
 High Fidelity (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2020)
 High Fidelity (Unternehmen), US-amerikanisches IT-Unternehmen